Såfald er et dansk ord, og stammer oprindeligt fra norsk. Ordet betyder Eget med forbehold. Dog bruges ordet meget sjældent, efterhånden som sproget moderniserer sig.
Ord og vendinger